Суперлига Узбекистана 2022 (узб. Oʻzbekiston Superligasi 2022), официальное спонсорское название Coca-Cola Суперлига Узбекистана (узб. Coca-Cola Oʻzbekiston Superligasi) — 32-й по счёту розыгрыш высшей по уровню лиги чемпионата Узбекистана по футболу. Проходил под эгидой Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

В этом сезоне принимало участие 14 клубов. Турнир традиционно проходил по системе «весна — осень». В июле в лиге был летний перерыв между первым и вторым кругами. Чемпионат проходил в 2 круга (26 туров). Матчи проводились в вечернее время в последние дни недели (пятница, суббота и воскресенье). В Суперлигу были допущены лишь те команды, которые полностью выполнили все требуемые условия лицензирования клубов.

Лимит легионеров в Суперлиге-2022 составлял 4+1. Все матчи Суперлиги Узбекистана 2022 транслировались на государственном спортивном телеканале MTRK Sport.

Участники 

Чемпионат Узбекистана по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022
Спорт в Узбекистане в 2022 году

Тренерские изменения

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Производители спортивной экипировки клубов